A Copa do Chile de 2022 (oficialmente conhecida como Copa Chile Easy 2022 por conta do patrocínio) é a 42ª edição dessa competição chilena de futebol organizada pela Federação de Futebol do Chile (FFC) e administrada pela Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que começou no dia 19 de março. O Colo-Colo é o atual campeão.

Regulamento 
A Copa Chile Easy se iniciou no dia 19 de março. São sete fases, todos no sistema "mata-mata": com exceção da primeira e segunda fase, como também da final ,que serão em jogos únicos, todas as demais fases (terceira fase, oitavas de final, quartas de final e semifinal) terão jogos de ida e volta; o campeão se classificará para a Copa Libertadores da América de 2023 e a Supercopa do Chile de 2023.

Em caso de empate no placar agregado (ou no jogo único), a decisão da vaga irá para os pênaltis. Nesta edição, terá o uso da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) nas semifinais e na final.

Times classificados 
A competição será disputada por 61 (sessenta e uma) equipes: 16 da Primeira Divisão, 17 da Primera B, 12 da Segunda División, 7 da Tercera A, 2 da Tercera B e 7 de ligas regionais amadoras.

Primera A (1ª)

Primera B (2ª)

Segunda División (3ª)

Tercera A

Tercera B

Amadores

Primeira Fase 
Nessa fase os 9 clubes da quarta divisão (Tercera A e Tercera B) e os 7 times amadores, como também os 12 times da Segunda División foram sorteados em 14 partidas de turno único. O time de menor categoria sediará o jogo. 15 times avançam de fase, os 14 vencedores e o melhor perdedor da primeira fase. As partidas aconteceram nos dias 19 e 20 de março.

Segunda Fase 
Nessa fase as equipes vencedoras da primeira fase serão pareados em 16 jogos únicos contra os times da Primera B. As partidas aconteceram nos dias 26, 27 e 28 de março de 2022.

Fase Final

Terceira Fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Premiação 

Copa Chile
2022 no futebol